Luksemburg:
 Kehlen – gmina

Niemcy:
 Kehlen – dzielnica gminy Meckenbeuren w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Kehlen – góra